Octopoteuthis longiptera är en bläckfiskart som beskrevs av Akimushkin 1963. Octopoteuthis longiptera ingår i släktet Octopoteuthis och familjen Octopoteuthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bläckfiskar
longiptera